Die II. Division 1955/56 war die siebte Spielzeit der II. Division, die zwischen 1949 und 1963 in Teilen Deutschlands die zweithöchste Spielklasse im Fußball bildete. In der Saison 1955/56 gab es in West-, Südwest- und Süddeutschland je eine eingleisige II. Division. In Norddeutschland und West-Berlin wurde die II. Division nicht eingeführt. Hier war die Amateurliga die zweithöchste Spielklasse.

West 
Der VfL Bochum und der Meidericher SV stiegen in die Oberliga West auf. Aus der Oberliga stiegen Hamborn 07 und Bayer 04 Leverkusen ab. Rhenania Würselen und der VfB 03 Bielefeld mussten in die Verbandsliga absteigen und wurden durch den Dortmunder SC 95 und den VfB Speldorf ersetzt.

Aufstiegsrunde West 
An der Aufstiegsrunde nahmen die Landesmeister der drei westdeutschen Verbände teil.

Südwest 
Die Sportfreunde Saarbrücken und der FV Speyer stiegen in die Oberliga Südwest auf. Aus der Oberliga Südwest stiegen der FV Engers 07 und TuRa Ludwigshafen ab. Die SG 05 Pirmasens und Hassia Bingen mussten in die Amateurliga absteigen und wurden durch Viktoria Hühnerfeld und den SV Niederlahnstein ersetzt.

Aufstiegsrunde Südwest 
An der Aufstiegsrunde nahmen die Meister der drei südwestdeutschen Amateurligen sowie der südwestdeutsche Pokalsieger Phönix Bellheim teil. Die Runde war gleichzeitig die Endrunde um die südwestdeutsche Amateurmeisterschaft, bei der die Spiele mit Bellheimer Beteiligung nicht gewertet wurden.

Süd 
Der Freiburger FC und der FC Bayern München stiegen in die Oberliga Süd auf. Aus der Oberliga stiegen der TSV 1860 München und der SSV Reutlingen 05 ab. Der FC Penzberg und der 1. FC Bamberg mussten in die Amateurliga absteigen und wurden durch den VfR Heilbronn und die SpVgg Neu-Isenburg ersetzt.

Aufstiegsrunde Süd 
An der Aufstiegsrunde nahmen die Meister der fünf süddeutschen Amateurligen teil.

Siehe auch 
 Fußball-Oberliga 1955/56

Literatur 
 

Fußballsaison 1955/56
II. Division